George Cooper peut nommer :
George Cooper (1892-1943), acteur américain ;
George Cooper (1904-1995), ingénieur du son américain ;
George Cooper (1920-2015), né George Healey Cooper, acteur américain, fils de  George Cooper;
George A. Cooper (1894-1947), réalisateur anglais ;
George A. Cooper (1925-2018), acteur anglais.